Arnaud Alessandrin, sociologue français ;
 Lisa Alessandrin (née en 1965), réalisatrice et femme de lettres française ;
 Patrick Alessandrin (né en 1965), réalisateur français ;
 Thaïs Alessandrin (née en 1998), actrice française.